Язъяванский район () — административная единица в Ферганской области Узбекистана. Административный центр — городской посёлок Язъяван.

История 
Язъяванский район был образован в 1952 году. 14 декабря 1959 года Язъяванский район был объединён с Ташлакским районом в Ахунбабаевский район. 27 декабря 1980 года район был восстановлен.

Административно-территориальное деление 
По состоянию на 1 января 2011 года, в состав района входят:

9 городских посёлков:
 Язъяван,
 Карасакал,
 Каратепа,
 Катартал-2,
 Куйи Сойбуйи,
 Тошховуз,
 Ханабад,
 Эшонтопи,
 Юлдошабад.

10 сельских сходов граждан:
 Гулистан,
 Иштирхон,
 Карасакал,
 Каратепа,
 Катартал,
 Ханабад,
 Чулигулистан,
 Язъяван,
 Янгиабад,
 Янгибустан.

Примечания 

Районы Ферганской области